Питер Вулкос (; имя при рождении: Панайотис Гарри Вулкос; 29 января 1924, Бозман, Монтана — 16 февраля 2002, Боулинг-Грин, Огайо) — американский художник, известный своими абстрактными экспрессионистскими керамическими скульптурами. Он основал факультеты керамики в Художественном институте округа Лос-Анджелес и в Калифорнийском университете в Беркли.

Биография

Ранний период жизни 
Питер Вулкос родился третьим из пятерых детей у родителей-иммигрантов из Греции, Аристулоса И. Вулкопулоса (Гарри (Арис) Джона Вулкоса) и Эффросини (Эфросина) Питер Вулалас. После школы работал учеником литейщика на корабельном заводе в Портленде. В 1943 году Питер Вулкос был призван в армию Соединенных Штатов во время Второй мировой войны и служил в качестве стрелка самолёта в Тихом океане.

Керамика специализация 
Вулкос учился живописи и гравюре в Государственном колледже Монтаны в Бозмане (ныне Государственный университет Монтаны), где он увлёкся керамикой, его преподавателем была Фрэнсис Сенска, создатель учебной программы по искусству керамики. 25 фунтов глины, выдаваемых в колледже было недостаточно, и в поисках материала Вулкос собирал глину шин грузовиков, которые останавливались у ресторана, где он подрабатывал.

Он получил степень магистра изящных искусств (MFA) в области керамики в Калифорнийском колледже искусств и ремёсел в Окленде. После чего он вернулся в Бозман и начал свою карьеру в гончарном бизнесе вместе с одноклассником Руди Аутио, производящим функциональную посуду.

В 1951 году Вулкос и Аутио стали первыми художниками-резидентами Фонда керамических искусств Арчи Брея в Хелене, штат Монтана.

В 1953 году Вулкос был приглашен на летний курс керамики в Блек Маунтин колледж в Эшвилле, Северная Каролина. После этого художник отказался от своего традиционного обучения, и вместо того, чтобы создавать гладкие, классические керамические формы и сосуды, он начал экспериментировать с необработанной глиной, часто оставляя свои работы с порезами и проколами.

В 1954 году, после основания кафедры художественной керамики в Колледже искусств и дизайна Отиса, который называется Художественный институт округа Лос-Анджелес, его работы начали носить абстрактный характер. В 1959 году он впервые представил свою «тяжелую» керамику на выставке в галерее Ландау в Лос-Анджелесе. Это вызвало бурные дискуссии в мире керамики: как гротескные формы скульптур, так и сочетание искусства и ремесла. Вскоре Вулкос перешёл в Калифорнийский университет в Беркли.

Факультет керамики Калифорнийского университета в Беркли 
В 1959 году, сразу после перехода в Калифорнийский университет в Беркли, он сформировал программу обучения по керамике, которая, позже, стала основой факультета дизайна. В начале 1960-х он построил бронзовый литейный цех за пределами кампуса и начал выставлять свои работы в Нью-Йоркском музее современного искусства.

В 1967 году Вулкос стал профессором в Беркли и продолжал преподавать до 1985 года.

На аукционе в Нью-Йорке в 2001 году скульптура Питера Вулкоса 1986 года была продана в 72 625 долларов США Европейскому музею.

Он умер от сердечного приступа 16 февраля 2002 года, после проведения семинара по керамике в колледже в Университете штата Боулинг-Грин, штат Огайо.

Творчество

Описание 
В то время как его ранние работы обжигались в электрических и газовых печах, позже он, главным образом, использовал анагамы Питера Калласа. Питер Вулкос также является одним из тех, кто способствовал популярности керамики, как эстетического искусства, а не только как утилитарного материала. При создании факультета керамики в Калифорнийском университете в Беркли его ученикам было разрешено делать чайник, «только если он не работал» Его часто называют абстрактным экспрессионистским керамистом.

Скульптуры Вулкоса известны своим объёмом, свободно сформированной конструкцией и агрессивным и энергичным оформлением. Во время формовки он энергично рвал, растирал и выкалывал их поверхности скульптуры. В некоторые периоды своей карьеры он отливал скульптуры из бронзы, а некоторые ранние керамические работы были покрыты стеклом или краской.

Питер Вулкос проводил множество лекции и семинаров по керамике, на которых он демонстрировал создание скульптур

В 1979 году Питер Каллас познакомил Вулкоса с использованием дровяной японской печи анагамы. Каллас сотрудничал с художник в течение следующих 23 лет. Большая часть поздних работ Вулкоса была обожжена в анагаме Калласа, которая сначала находилась в Пирмонте, штат Нью-Йорк, а затем в Белвидере, штат Нью-Джерси. Это уникальное партнерство и связанная с этим работа, по мнению многих кураторов и коллекционеров, являются самым продуктивным периодом в карьере Вулкоса.

Награды 
 1959: премия Родена
 1984: стипендия Гуггенхайма
 1997: Премия за выдающегося достижения от Колледжа художественной ассоциации

Личная жизнь 
Маргарет Кон — первая жена

 Пир — дочь, художник, специализируется на полимерной глине

Энн — вторая жена

 Арис — сын

В начале 1980-х Питер Вулкос прошёл курс лечения от алкогольной и кокаиновой зависимости.

Примечания

Литература 
 Rhodes, Daniel (1959). Stoneware and Porcelain: The Art of High-Fired Pottery. Philadelphia: Chilton Book Company, Pennsylvania, 1959.
 Coplans, John (1966). Abstract Expressionist Ceramics (exhibition catalogue). The University of California, Irvine, 1966.
 Read, Herbert (1964). A Concise History of Modern Sculpture. New York: Oxford University Press, New York.
 Beard, Geoffrey (1969). Modern Ceramics London: Studio Vista, United Kingdom, 1969.
 Fischer, Hal (November 1978). «The Art of Peter Voulkos», Artforum, pp. 41-47.
 Slivka, Rose (1978). Peter Voulkos: A Dialogue with Clay. New York: New York Graphic Society in association with American Crafts Council.
 San Francisco Museum of Modern Art (1978). Peter Voulkos: A Retrospective 1948—1978. San Francisco, California.
 Preaud, Tamara and Serge Gauthier (1982). Ceramics of the 20th Century. New York: Rizzoli International.
 MacNaughton, Mary et al. (1994). Revolution in Clay: The Marer Collection of Contemporary Ceramics. Scripps College, Claremont, California, in association with The University of Washington, Seattle.
 Slivka, Rose and Karen Tsujimoto (1995). The Art of Peter Voulkos. Kodansha International in collaboration with the Oakland Museum, Oakland, California.
 Danto, Arthur Coleman and Janet Koplos (1999). Choice from America: Modern American Ceramics. 's-Hertogenbosch, Netherlands: Het Kruithuis, Museum of Contemporary Art. pp. 9-12, 16-9, 104-7, 133.
 The American Art Book (1999). London: Phaidon Press Limited. p. 467.
 Cooper, Emmanuel (2000). Ten Thousand Years of Pottery. 4th ed. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
 Faberman, Hilarie, et al. (2004).Picasso to Thiebaud: Modern and Contemporary Art from the Collections of Stanford University Alumni and Friends. Palo Alto, California: Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford University.

Ссылки 

Выпускники Университета штата Монтана
Выпускники Калифорнийского колледжа искусств
Художники-керамисты США